Тэмми Сюзанн Грин Болдуин (англ. Tammy Suzanne Green Baldwin, родилась 11 февраля 1962 года в Мадисоне, Висконсин, США) — американский политический деятель.

Член нижней палаты Законодательного собрания штата Висконсин с 1993 по 1999 годы. Член Палаты представителей США от Висконсина с 1999 по 2013 годы. С 3 января 2013 — Сенатор США от Висконсина.

Открытая лесбиянка. Первая женщина-конгрессмен от штата Висконсин и первый открыто гомосексуальный член Сената в истории США.

Биография 
Тэмми Болдуин родилась 11 февраля 1962 года в Мадисоне и воспитывалась своей матерью Памелой Грин, дочерью биохимика Дэвида Э. Грина.

В 1980 году окончила школу Madison West. В 1984 году окончила Smith College со степенью бакалавра и в 1989 году получила степень доктора юридических наук Школы права в Университете штата Висконсин. С 1989 по 1992 год работала юристом.

Политическую карьеру Тэмми Болдуин начала в 1986 году, когда впервые была избрана в совет наблюдателей округа Дейн, занимала эту должность до 1994 года. Она также проработала год в Городском совете Мадисона.

С 1993 по 1999 год она была членом Ассамблеи штата Висконсин.

В 1998 году она стала первой женщиной, избранной от штата Висконсин в Палату представителей США и каждые два года (последний раз в ноябре 2010 года с 61,7 процента голосов) переизбиралась на своем посту. Она являлась членом Комитета по энергетике и торговле и Судебного комитета. В своей группе она была членом Прогрессивного собрания Конгресса, а в 2002 году она была одним из 133 членов Палаты представителей, которые голосовали против войны в Ираке.

В 2012 году баллотировалась в Сенат США, одержав победу над своим оппонентом — республиканцем Томми Томпсоном. 20 октября 2013 года Болдуин стала одной из шестнадцати женщин-сенаторов из Демократической партии, кто подписал письмо в поддержку выдвижения Хиллари Клинтон в качестве кандидата от демократов на президентских выборах 2016 года.

В 2018 году Болдуин снова смогла избраться в Сенат, набрав 55,4 % голосов.

Ассамблея Висконсина (1993—1999)

Выборы 
В 1992 году Болдуин баллотировалась от 78-го округа Ассамблеи штата Висконсин в западной части Мэдисона. Она выиграла предварительные выборы демократов, набрав 43% голосов. На всеобщих выборах Болдуин победила Мэри Кей Баум (кандидат от Партии труда и фермеров) и Патрицию Хевенор (кандидат от Республиканской партии) с результатом 59%—23%—17%. Она была одной из всего лишь шести политических кандидатов открытых представителей ЛГБТ по всей стране, победивших на всеобщих выборах в 1992 году. 

В 1994 году Болдуин победила на выборах на второй срок, набрав 76% голосов. В 1996 году она была избрана на третий срок с 71% голосов.

Срок 
Болдуин была первой открытой лесбиянкой-членом Ассамблеи Висконсина и одной из очень немногих открытых ЛГБТ-политиков в стране в то время. В 1993 году она сказала, что разочарована поддержкой президентом-демократом Биллом Клинтоном военной политики «не спрашивай, не говори». В начале 1994 года она предложила легализовать однополые браки в Висконсине. В 1995 году она предложила домашнее партнерство в Висконсине. 

Болдуин выступает против смертной казни в Висконсине.

Задания комитета 

 Комитет уголовного правосудия
 Комитет по образованию (председатель)

Палата представителей США (1999—2013 гг.)

Выборы 
В 1998 году конгрессмен США Скотт Клуг от 2- го округа, базирующегося в Мэдисоне, объявил, что уходит в отставку, что побудило Болдуин баллотироваться на это место. Она выиграла предварительные выборы демократов, набрав 37% голосов. На всеобщих выборах она победила кандидата от республиканцев Жозефину Мюссер с результатом 53—47%. 

Болдуин стала первой женщиной, избранной в Конгресс от штата Висконсин. Она также была первым открытым ЛГБТ-представителем, избранным в Палату представителей, и первой открытой лесбиянкой, избранной в Конгресс. В 2008 году Болдуин и представитель Барни Франк стали соучредителями Кокуса по вопросам равноправия ЛГБТК+ в Конгрессе. 

В 2000 году Болдуин был переизбрана на второй срок, победив республиканца Джона Шарплесса с результатом 51—49%, с разницей в 8 902 голоса. Она потеряла восемь из девяти частей округа, но получила крупнейший Дейн с результатом 55% голосов. 

После переписи 2000 года 2-й округ стал значительно более демократичным в перераспределении округов. Болдуин выиграла переизбрание на третий срок в недавно перераспределенном 2-м округе, набрав 66% голосов против республиканца Рона Грира. В 2004 году она победила Дэйва Магнума на 63—37%. Она выиграла матч-реванш 2006 года против Magnum, снова выиграв 63%—37%. В 2008 году она победила Питера Терона 69%—31%,  а в 2010 году она выиграла седьмой срок с 62% голосов против Чада Ли.

Задания комитета 

 Комитет по энергетике и торговле
 Подкомитет по окружающей среде и экономике
 Подкомитет по здравоохранению

Сенат США (2013 — настоящее время)

Выборы 2012 года 
Болдуин баллотировалась как кандидат от демократов против кандидата от республиканцев Томми Томпсона, который ранее был губернатором и министром здравоохранения и социальных служб. Она объявила о своей кандидатуре 6 сентября 2011 года в видео, отправленном сторонникам по электронной почте. Она баллотировалась на первичных выборах, и говорила на Национальном съезде Демократической партии 2012 года о налоговой политике, реформе финансирования избирательных кампаний и равенстве в Соединенных Штатах. 

Ее поддержала организация «Демократия для Америки», и она получила финансирование кампании от EMILY's List, Фонда победы геев и лесбиянок и LPAC. Болдуин была одобрена редакционной коллегией The Capital Times, которая написала, что «свежие идеи Болдуин по вопросам, начиная от создания рабочих мест и заканчивая реформой здравоохранения, наряду с ее подтвержденным опытом работы в разных направлениях и идеологиях, и ее милосердие под давлением отметить ее как правильный выбор для замены уходящего в отставку сенатора США Герба Коля».

Томпсон заявил во время своей кампании, что ее «крайне левый подход ставит эту страну под угрозу». 

У кандидатов было три тура дебатом: 28 сентября, 18 октября, и 26 октября. Согласно документам Федеральной избирательной комиссии Болдуин, она собрала около 12 миллионов долларов, что более чем на 5 миллионов долларов больше, чем у ее оппонента. 

6 ноября 2012 года Болдуин стала первым открытым геем-кандидатом, избранным в Сенат США, набрав 51,4% голосов. Из-за того, что она проработала 14 лет в Палате представителей, по правилам Сената она занимала самое высокое положение в своем новом классе сенаторов. Ее сменил в Конгрессе член законодательного собрания штата Марк Покан, который ранее сменил ее в законодательном собрании штата.

Болдуин была представлена ​​​​в выпуске Time от 19 ноября 2012 года в разделе Verbatim, где она говорила, что «не бежала, чтобы творить историю» во время своих исторических выборов. В отдельном разделе она также была упомянута как новое лицо, за которым стоит следить в Сенате.

Выборы 2018 
Болдуин выиграла второй срок в 2018 году, набрав 55,4% голосов, победив республиканца Лию Вукмир с перевесом примерно в 11%.

Задания комитета 

 Комитет по ассигнованиям
 Подкомитет по сельскому хозяйству, развитию сельских районов, управлению по контролю за продуктами и лекарствами и смежным агентствам (председатель)
 Подкомитет по обороне
 Подкомитет по развитию энергетики и водных ресурсов
 Подкомитет по внутренней безопасности
 Подкомитет по труду, здравоохранению и социальным услугам, образованию и смежным агентствам
 Подкомитет по военному строительству, делам ветеранов и смежным учреждениям
 Комитет по торговле, науке и транспорту
 Подкомитет по коммуникациям, СМИ и широкополосной связи
 Подкомитет по защите прав потребителей, безопасности продукции и безопасности данных
 Подкомитет по океанам, рыболовству, изменению климата и производству (председатель)
 Подкомитет по наземному транспорту, морскому транспорту, фрахту, фрахту и портам
 Комитет по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям
 Подкомитет по вопросам занятости и безопасности труда
 Подкомитет по первичному здравоохранению и пенсионному обеспечению

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Биография Тэмми Болдуин
 Тэмми Болдуин на сайте Сената США

Сенаторы от штата Висконсин
Члены Демократической партии США
Члены Палаты представителей от штата Висконсин
Действующие сенаторы США
Выпускники Средней школы Мэдисон Уэст
Выпускницы колледжа Смит
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Школы права Висконсинского университета в Мадисоне
Члены Ассамблеи штата Висконсин
Члены Городского совета Мадисона (Висконсин)
Члены окружных советов США
Почётные доктора Колледжа Смит